Rouslan Naïlievitch Nourtdinov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Oufa en République du Bachkortostan en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Formé au Salavat Ioulaïev Oufa, il débute dans la Superliga en 1998. Il part au SKA Saint-Pétersbourg en 2001 puis passe une saison au Severstal Tcherepovets puis aux Ak Bars Kazan. Il a remporté la Superliga 2007 avec le Metallourg Magnitogorsk. En 2008, il fait partie de l'effectif du Salavat Ioulaïev qui décroche le premier titre national de son histoire.

Trophées et honneurs personnels 
2006 : nommé joueur le plus courtois de la Superliga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1997-1998|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Novoïl Oufa|| Pervaïa liga|| 8|| 10|| 6|| 16|| 4|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Salavat Ioulaïev Oufa || Superliga || 39|| 1|| 3|| 4|| 8|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1999-2000|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 38|| 8|| 3|| 11|| 34|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 43|| 8|| 7|| 15|| 14|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 27|| 8|| 5|| 13|| 4|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 50|| 18|| 16|| 34|| 32|| 12|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2003-2004|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 52|| 11|| 15|| 26|| 10|| 8|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
|rowspan="2"| 2004-2005|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 29|| 5|| 4|| 9|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 24|| 5|| 3|| 8|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 45|| 17|| 23|| 40|| 6|| 11|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2006-2007|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 43|| 4|| 13|| 17|| 10|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2007-2008|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 40|| 11|| 5|| 16|| 12|| 15|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
| 2008-2009|| Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL|| 42|| 8|| 5|| 13|| 26|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010|| Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL|| 30|| 6|| 3|| 9|| 10|| 10|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2010-2011|| Amour Khabarovsk || KHL || 50|| 8|| 4|| 12|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Severstal Tcherepovets || KHL || 47|| 7|| 13|| 20|| 16|| 6|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Severstal Tcherepovets || KHL || 16|| 1|| 2|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 12|| 2|| 3|| 5|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2013-2014|| Metallourg Novokouznetsk || KHL || 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Kouban Krasnodar || VHL || 29|| 8|| 5|| 13|| 16|| 5|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2014-2015|| Spoutnik Nijni Taguil || VHL || 42|| 8|| 13|| 21|| 33|| 7|| 3|| 2|| 5|| 2
|-
| 2015-2016|| Spoutnik Nijni Taguil || VHL || 30|| 9|| 7|| 16|| 28|| -|| -|| -|| -|| -

Références

Naissance en mars 1983
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Attaquant de hockey sur glace